Die 31. Auflage Badminton-Europapokals fand vom 11. bis zum 15. Juni 2008 im russischen Ramenskoje statt. Im Endspiel kam es zum Aufeinandertreffen der russischen Vereine NL Primorye Vladivostok und Favorit Ramenskoje. Dabei setzte sich der Titelverteidiger aus Wladiwostok in einem spannenden aber klaren Finale mit 4:1 durch. Auch dieses Jahr verzichtete der deutsche Meister, ebenso nahm der dänische Meister in diesem Jahr nicht teil.

Die Ergebnisse

Weblinks 
 badmintoneurope.com (englisch)

2008
Europapokal 2008
Europapokal 2008